, érudit qui fut le professeur de Flavius Josèphe.
 Automeris banus, papillon de la famille des Saturniidae. 
 Camila Banus, actrice américaine.
 Puerto Banús, marina située dans la ville andalouse de Marbella, en Espagne.